Ла Гаљина има више значења:

 Ла Гаљина (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гаљина (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гаљина (Габријел Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гаљина, Виста Ермоса (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гаљина (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Гаљина (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Гаљина (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Гаљина (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику